Scargill (plaats), een plaats in het Engelse graafschap Durham
Arthur Scargill (1938), een Brits vakbondsleider